Ulf Sandström, švedski hokejist, * 24. april 1967, Härnösand, Švedska.

Sandström je v švedski ligi igral za klube MoDo Hockey, Luleå HF in Bodens IK, v sezoni 1996/97 pa tudi za KalPa Kuopio in Tappara Tampere v finski ligi. Leta 1987 je bil kot 92. izbran na NHL naboru s strani kluba Chicago Blackhawks, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, skupno pa je za reprezentanco nastopil na 47-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 86/87
|
| 25
| 2
| 4
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 87/88
|
| 38
| 26
| 9
| 35
|
| 12
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 19
| 14
| 33
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 89/90
|
| 18
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 18
| 7
| 7
| 14
|
| 6
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 37
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 35
| 26
| 10
| 36
|
| 46
|
| 9
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 35
| 17
| 16
| 33
|
| 14
|
| 10
| 7
| 3
| 10
|
| 6
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 31
| 23
| 12
| 35
|
| 6
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 96/97
|
| 32
| 7
| 11
| 18
| -26
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 18
| 1
| 2
| 3
| -9
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 27
| 15
| 9
| 24
|
| 20
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 412
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | -34
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Bodens IK
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti Tappara Tampere